Карлевич — фамилия:

 Карлевич, Лев Иванович; подполковник — Георгиевский кавалер; № 6025; 3 декабря 1839.
 Карлевич, Яков Иванович; штабс-капитан — Георгиевский кавалер; № 4164; 21 августа 1828.